Встреча на Эльбе — эпизод Второй мировой войны, когда 25 апреля 1945 года недалеко от города Торгау на реке Эльба войска 1-го Украинского фронта армии СССР встретились с войсками 1-й армии США. В результате встречи войск союзников остатки вооружённых сил Германии были расколоты на две части — северную и южную.

История 
В результате Шпремберг-Торгауской операции 24 апреля войска 1-го Украинского фронта вышли к Эльбе.

Первая встреча состоялась, когда американский патруль под командованием первого лейтенанта Альберта Коцебу пересёк Эльбу. На восточном берегу они встретили советских солдат под командованием подполковника Александра Гордеева. В тот же день ещё один американский патруль (под командованием второго лейтенанта Армии США Уильяма Робертсона) встретился с советскими солдатами лейтенанта Александра Сильвашко на разрушенном мосту через Эльбу близ Торгау.

26 апреля 1945 года командиры 69-й пехотной дивизии Армии США и 58-й гвардейской стрелковой дивизии Красной армии встретились в Торгау. Именно тогда была сделана фотография Робертсона и Сильвашко, пожимающих друг другу руки.

Командир роты старший лейтенант Январь Еремеев стал первым советским воином, который на рассвете 24 апреля пересёк Эльбу.

Из других источников МО РФ следует, что первыми Эльбу форсировали части 1-го Кавалерийского корпуса.

Альтернативные версии 
2 мая — 104-й гвардейский танковый полк майора Неверова В. П. 5-й кавалерийской дивизии 2-го Белорусского фронта овладел городом Ленцен, вышел на р. Эльба и соединился с американскими войсками.

3 мая — командующий 2-м Белорусским фронтом Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский в свои воспоминаниях отмечал: 3-й гвардейский танковый корпус Панфилова юго-западнее Висмара установил связь с передовыми частями 2-й британской армии. 4 мая вышли на разграничительную линию с союзниками и войска 70-й, 49-й армий, 8-го механизированного и 3-го гвардейского кавалерийского корпусов (конники дошли до Эльбы). Части 19-й армии Романовского и 2-й Ударной Федюнинского еще сутки вели бои — очищали от гитлеровцев острова Воллин, Узедом и Рюген. С овладением этими островами закончилась наступательная операция 2-го Белорусского фронта. Правда, приходилось еще прочесывать отдельные районы, обезвреживать небольшие группы гитлеровцев, остававшиеся в тылу наших войск.

Так как 6-я гвардейская кавалерийская дивизия и 28-й гвардейский кавалерийский полк входили в состав 3-го гвардейского кавалерийского корпуса, то 2 мая 28-й кавполк на Эльбе быть не мог.

Галерея

В кино 
 Худ. фильм «Встреча на Эльбе», 1949 год

В искусстве 
 Скульптурная композиция «Встреча на Эльбе» (автор — народный художник России Александр Бурганов) была торжественно открыта 25 апреля 2016 года в Москве, в сквере на переулке Сивцев Вражек.

Примечания

Литература 
 
 Встреча на Эльбе // Иванян Э. А. Энциклопедия российско-американских отношений. XVIII—XX века. — Москва: Международные отношения, 2001. — 696 с. — ISBN 5-7133-1045-0.
 Часть 4. Глава 3 «Пока ещё союзники». // Лавренов С. Я., . Крах Третьего рейха. — M.: ACT, 2000

Ссылки 

 Встреча на Эльбе: 65 лет спустя // Вести.ру
 Александр Сильвашко. Альбом
 Минобороны РФ обнародовало уникальные документы о встрече на Эльбе // РИА Новости.
 

Великая Отечественная война
История США
События 25 апреля
1945 год в СССР
Эльба (река)
Память о Второй мировой войне
Советско-американские отношения